Ulteo SAS est une société qui édite des solutions libres pour le marché du bureau virtuel. Elle a été créée en 2007 par Gaël Duval, cofondateur de Mandriva.

En 2009, la société a reçu un Open Source Innovation Award décerné par l'Open World Forum pour sa solution Open Virtual Desktop.

Histoire 
Gaël Duval travaillait déjà sur le projet Ulteo alors qu'il était encore employé par Mandriva, mais après avoir été licencié, il fonda une nouvelle compagnie appelée Ulteo pour se concentrer sur son projet.

En 2015, Ulteo a été rachetée par le groupe AZNetwork.

Produits

Application System 
Ulteo Application System (AS) est un système d'exploitation basé sur Kubuntu.
La première version du nom de Sirius basée sur Kubuntu Dapper Drake est sortie le . Les avantages de cette distribution sont :
 authentification globale Ulteo,
 synchronisation/sauvegarde automatique de/vers le bureau en ligne Ulteo Online Desktop,
 le menu My Digital Life qui permet d'organiser votre « vie numérique »,
 la mise à jour/mise à niveau transparente et incrémentale via le réseau.
Cette distribution inclut un grand nombre de logiciels, mais rarement dans leur dernière version. C'est pourquoi l'équipe travaille sur une version Polaris utilisant des techniques plus récentes.

Online Desktop 
Une version Online Desktop, version en ligne de l'Application System et d'OpenOffice.org est sortie en . Actuellement chaque internaute peut (après inscription) exécuter une version en ligne d'OpenOffice.org 3.0 et d'Ulteo Application System à partir de son navigateur Web, ceci sans aucune installation.

La version Online Desktop de la distribution est disponible, elle permet à des utilisateurs de Windows d'essayer facilement Linux. Elle permet également d'accéder à son système d'exploitation à partir de n'importe quel ordinateur relié à Internet via un navigateur web.

Virtual Desktop 
C'est une application fonctionnant sous Windows qui crée un environnement Linux complet permettant d'exécuter des applications KDE grâce à un système de coLinux.
Disponible dans sa dernière version en 3.0 RC6.

Open Virtual Desktop 
Sortie le , Ulteo Open Virtual Desktop (OVD) est une solution de virtualisation de bureau. Principalement destinée aux entreprises, cette version est installable directement sur les serveurs informatiques de l'entreprise sans avoir recours à un tiers, et permet de mixer applications Windows et Linux sur un même bureau utilisateur. C'est une alternative Open Source à des solutions de type Citrix, VMWare ou Systancia.

La dernière version 4.0.3 est disponible depuis début .

Les principaux avantages sont :
 Facilité d'utilisation, d'installation et de gestion
 Interopérabilité : compatibilité totale avec l'environnement Microsoft (Windows, applications Windows, Active Directory, serveur de fichier CIFS...)
 Personnalisable : Open Source, GPL v2.
 Coût très réduit
 Interopérable, sécurisé, fiable, dimensionnable ("scalable")
 Points forts pour l'utilisateur
 Facile à utiliser avec un navigateur web, applications pouvant être liées depuis un portail
 Supporte un large choix d'applications : accès aux logiciels Linux ou Windows
 Facilité d'accès quel que soit l'environnement : applications Linux et Windows dans un navigateur web, sous Windows, Linux ou MacOS

Prérequis :
 Un PC dit hôte (serveur) avec Ubuntu 8.04 Server / Red Hat Linux 5.2 / Centos 5.2 / Fedora 10 serveur installé, ou bien encore un serveur LAMP générique ou également Microsoft Windows. Si vous installez le système depuis l'ISO DVD, vous n'aurez pas à vous soucier de l'OS hôte. Tout sera installé automatiquement.
Note : un guide d'installation pour chacun d'entre eux est disponible.
 Un réseau local 100 Mb/s ou plus
 Des PC clients avec un navigateur Web (Firefox 2/3 ou Internet Explorer 6/7/8, avec Javascript autorisé et le plugin Java Runtime Environment 1.5/1.6)

Document Synchronizer 
Ce logiciel permet de synchroniser les documents entre Windows et le bureau en ligne d'Ulteo.
Des versions Linux et Mac OS sont également prévues.

Acteurs 
 Thierry Koehrlen - Cofondateur et ancien directeur général
 Gaël Duval - Cofondateur et ancien directeur technique

Source: Ulteo

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel
 AlloWorld, première société vendant les produits Ulteo 
 Installation et mise en œuvre d'ulteo 

Distribution dérivée d'Ubuntu
Éditeur de logiciel libre ayant son siège en France